Иов — река в России, протекает по Свердловской области. Исток реки находится на северном склоне горы Серебрянский Камень (Северный Урал). Устье реки находится в 183 км по левому берегу реки Лобва. Длина реки составляет 32 км. Принимает реки Полудневая, Северный Иов, Серебрянка 3-я и Ёкшер.

Система водного объекта: Лобва → Ляля → Сосьва → Тавда → Тобол → Иртыш → Обь → Карское море.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Тавда от истока и до устья, без реки Сосьва от истока до водомерного поста у деревни Морозково, речной подбассейн реки — Тобол. Речной бассейн реки — Иртыш.

Код объекта в государственном водном реестре — 14010502512111200010973.

Примечания 

Притоки Лобвы
Реки Новолялинского городского округа
Реки городского округа Карпинск